Подгоренское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Подгоренском районе Воронежской области Российской Федерации.
Головное предприятие -подгоренский цементный завод («Подгоренский цементник») был введен в эксплуатацию в 1932 году. Его проектная мощность - 661 тыс. тонн цемента в год. Способ производства - сухая технология, основанная на принципе черного брикета и обжига его в АШП. В настоящее время предприятие относится к холдингу Евроцемент груп (с 2005 года), входящему в восьмерку крупнейших цементных компаний мира и являющемуся крупнейшим производителем цемента в России. .

Административный центр — пгт Подгоренский.

География 
Территория поселения граничит с территориями Переваленского, Большедмитровского, Лыковского, Сергеевского, Первомайского, Скорорыбского, Гришевского, Гончаровского сельских поселений района.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Подгоренское городское поселение

Муниципальные образования Подгоренского района
Городские поселения Воронежской области